Каплан — прізвище єврейського походження. Також прізвище турецького походження, що означає турецькою мовою «тигр».

Відомі носії 
 Каплан Володимир Васильович (1928—1972) — герой соціалістичної праці (Красногвардійський р-н, Крим)
 Каплан Володимир Григорович (†2002) — український звукооператор.
 Гаміт Каплан (1934–1976) — турецький борець черкеського походження, чемпіон світу і олімпійський чемпіон.
 Каплан Лев Борисович (1899 — 1972) — український графік.
 Каплан Марко Якович (1905) — український живописець.
 Каплан Самуїл Аронович (1921 — 1978) — радянський астроном.
 Каплан Самуїл Соломонович (1928) — український графік.
 Каплан Фанні Єфимівна (Ройтблат Фейга Хаїмівна) (1890–1918) — учасник революційного руху в Росії, здійснила замах на Леніна.
 Каплан Юрій Геннадійович (1988) — український музикант, лідер гурту «Валентин Стрикало».
 Каплан Юрій Григорович — поет, громадський діяч, перший голова Конгресу літераторів України, Голова земної кулі.

Топоніми 
 Каплан — гора (4230 м) у хребті Г'юз (Хребет Королеви Мод), в Трансантарктичних горах (Антарктида).

Див. також 
 Каплун (прізвище)

Єврейські прізвища